Il singolare del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore José Luis Clerc che ha battuto in finale Ivan Lendl 4-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (finale)
 José Luis Clerc (Campione)
 Guillermo Vilas (semifinali)
 Harold Solomon (secondo turno)
 Mel Purcell (quarti di finale)
 Jose-Luis Damiani (terzo turno)
 Tomáš Šmíd (secondo turno)
 Eddie Dibbs (primo turno)

 Hans Gildemeister (terzo turno)
 Jose-Luis Damiani (quarti di finale)
 Terry Moor (primo turno)
 Mario Martínez (primo turno)
 Heinz Günthardt (secondo turno)
 Shlomo Glickstein (terzo turno)
 Mark Edmondson (terzo turno)
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1981